TIPOS Slovenská hokejová liga 2021/22 byla 29. sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku. Týmy na 1. — 6. místě postoupily přímo do čtvrtfinále. Týmy na 7. — 10. místě hrály předkolo play-off. Pro klub na 11. místě sezona skončí a tým na 12. místě hrál baráž o 2. hokejové ligy.

Systém soutěže 
V sezoně 2021/22 se hrálo v jedné skupině. Liga měla 12 účastníků + mládežnický tým slovenské reprezentace do 18 let. Vítěz 1. ligy postoupil do baráže o Tipos extraligy.

Základní část

Playoff

Pavouk

Předkolo 
 HK Gladiators Trnava - HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 3:1 (5:4, 3:1, 2:5, 5:3)
 HK 95 Považská Bystrica - Modré krídla Slovan 1:3 (5:2, 1:3, 2:3, 1:2)

Čtvrtfinále 
 VLCI Žilina - Modré krídla Slovan 4:0 (1:0, 4:0, 7:3, 1:0)
 HC 19 Humenné - HC Topoľčany  1:4 (1:3, 0:3, 3:2sn, 3:5, 2:5)
 HK iClinic Skalica - HK Gladiators Trnava 4:3 (3:4, 5:3, 4:2, 2:5, 2:1sn, 1:2pp, 3:2pp)
 HK VITAR Martin - TSS Group Spartak Dubnica 4:3 (2:3pp, 4:1, 0:1sn, 3:2pp, 4:1, 0:3, 4:1)

Semifinále 
 VLCI Žilina - HC Topoľčany 4:0 (3:2, 5:1, 1:0, 2:1pp)
 HK iClinic Skalica - HK VITAR Martin 1:4 (2:3pp, 2:4, 3:2pp, 0:3, 1:5)

Finále 
 VLCI Žilina - HK VITAR Martin 4:2 (2:3, 0:1, 4:3sn, 3:2sn, 3:2sn, 3:2pp)

Baráž o Tipos extraligu 
 Vlci Žilina - MHk 32 Liptovský Mikuláš 1:4 (2:1, 1:3, 1:4, 2:3, 0:4)

Baráž o udržení v TSHL 
 HK Brezno - HK 2016 Trebišov 4:3 (6:5pp, 1:2, 5:2, 1:4, 3:2sn, 1:2, 3:2pp)

Celkové pořadí

Externí odkazy 
 1. hokejová liga na stránke SZĽH
 1.Hokejová liga na stránkach SZĽH

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2021
Lední hokej v roce 2022